AM steht für:

Musik
 AM (Album), ein Studioalbum der britischen Band Arctic Monkeys
 einen Marsch in der deutschen Armeemarschsammlung

Politik und Verwaltung
 Agenturischer Mitarbeiter, Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR im nachrichtendienstlichen Einsatz gegen die NATO
 Alternative Mitte, Gruppierung innerhalb der Alternative für Deutschland (AfD)
 Amazonas (Brasilien), Bundesstaat in Brasilien
 Amtsmeister, eine deutsche Amtsbezeichnung für Beamte im einfachen Dienst
 Armenien nach ISO 3166-1
 Autobahnmeisterei, siehe Straßenmeisterei
 Member of the Order of Australia, siehe Order of Australia

Religion
 Ancillae Mariae, eine Ordensgemeinschaft, siehe Mägde Mariens von der Unbefleckten Empfängnis
 Anno Martyrum, Ära der Märtyrer, eine weitere Zeitrechnung
 Annus mundi, Weltjahr, eine Zeitrechnung
 Augustiner-Missionsschwestern

Technik und Wissenschaft
 Additive Manufacturing, deutsch: Additive Fertigung, auch generative Fertigung (älterer Begriff) oder 3D-Druck
 Air mass, ein Maß für die Weglänge der Solarstrahlung durch die Atmosphäre, siehe Luftmasse (Astronomie)
 All-Mountain, eine spezielle Art von Mountainbike, siehe Mountainbike#All Mountain (AM)
 Amplitudenmodulation, auf Radiogeräten ein Synonym für Mittelwelle
 Arithmetisches Mittel, ein Mittelwert
 Martin AM, amerikanischer Jagdbomber

Wirtschaft
 AachenMünchener Versicherungsgruppe
 Account-Manager, deutsch: Kundenbetreuer, berufliche Funktion
 Aeroméxico (IATA-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Aerzener Maschinenfabrik, deutscher Hersteller von Drehkolbenmaschinen
 AM Sportscars, britischer Automobilhersteller
 Anforderungsmanagement, die Steuerung und Verwaltung von Aktivitäten in Zusammenhang mit Anforderungen

Sonstiges
 AM-Ausgabe, Briefmarkenserie
 Maschen Rangierbahnhof (DS100-Code)
 Akademische Mitteilungen, Zeitschrift
 Arnamagnäanische Sammlung, eine isländische mittelalterliche Handschriftensammlung

AM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Kfz-Kennzeichen für Armenien
 Deutschland: kreisfreie Stadt Amberg
 Griechenland: Phokis
 Großbritannien: Peterborough
 Italien: Aeronautica Militare, italienische Luftwaffe
 Niederlande: Oldtimer-Pkw vor 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Österreich: Bezirk Amstetten
 Portugal: Portugiesische Luftstreitkräfte
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Bangladesch, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen
 Ukraine: Oblast Schytomyr

A.M. steht für:

 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Ateliers Veuve A. de Mesmay
 Artium Magister, alternative Bezeichnung für Master of Arts

A:M steht für:

 Animation:Master, ein 3D-Software-Paket

Am steht für:

 Americium, ein chemisches Element
 a-Moll-Akkord, in der musikalischen Akkordsymbolik
 Amos, einen Propheten der Bibel und sein Buch
 Lukhanyo Am (* 1993), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Micha Bar-Am (* 1930), israelischer Fotograf
 Cipius Am(…), antiker römischer Toreut
 die Führerscheinklasse Am für zwei- oder dreirädrige Kraftfahrzeuge sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h, siehe Führerschein (EU-Recht)#Führerscheinklassen

am steht für:

 Achtelmeter, die Einheit für das Baurichtmaß
 amharische Sprache nach ISO 639-1
 .am, die Top-Level-Domain von Armenien
 Attometer, 10−18 Meter, ein Trillionstel Meter, siehe Längenmaß

a. M. steht für:

 am Main, eine ergänzende Ortsbezeichnung, z. B. Frankfurt a. M.
 andere Meinung, siehe Literaturmeinung

a. m. steht für:

 ante meridiem (lateinisch für „vor Mittag, vormittags, Vormittag“), siehe 2-mal-12-Stunden-Zählung

Siehe auch:

Abkürzung